Драм может означать:
 Армянский драм () — государственная валюта Армении.
 Карабахский драм () — государственная валюта непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
 Драм () — гора на Аляске.
 Замок Драм — средневековый шотландский замок, который расположен в области Абердиншир, в Шотландии.

См. также 
 Драмм
 Драм-н-бейс